__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Die Liste der Senatoren Brasiliens der 56. Legislaturperiode verzeichnet die nach den Wahlen 2018 gewählten Senatoren, die jeweils ihren Bundesstaat im aktuellen Nationalkongress vertreten. Die 56. Legislaturperiode begann am 1. Februar 2019 und dauert bis zum 31. Januar 2023.

Vorgänger:
 Liste der Senatoren des Kaiserreichs Brasilien für die 1. bis 20. Legislaturperiode von 1826 bis 1889.
 Liste der Senatoren Brasiliens (21. –52. Legislaturperiode) für die Zeit seit der Republikgründung.
 Liste der Senatoren Brasiliens (53. Legislaturperiode) für die Zeit vom 1. Februar 2007 bis zum 31. Januar 2011.
 Liste der Senatoren Brasiliens (54. Legislaturperiode) für die Zeit vom 1. Februar 2011 bis 31. Januar 2015.
 Liste der Senatoren Brasiliens (55. Legislaturperiode) für die Zeit vom 1. Februar 2015 bis 31. Januar 2019.

Liste

Weblinks 
 Offizielle Website des Senado Federal
 Senadores em Exercício 56ª Legislatura (2019–2023)

Einzelnachweise 

! 56
Brasilien